Сегунда 1963/1964 () — 33-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1963/64 на lafutbolteca.com 
 Второй дивизион Испании 1963/64 на footballdatabase.eu

1963/1964
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1963 году
Спорт в Испании в 1964 году